Колумбия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1932 году в Лос-Анджелесе, и с тех пор не пропустила ни одной летней Олимпиады, за исключением Игр в Хельсинки в 1952 году. Первые медали колумбийцы выиграли лишь 40 лет спустя после дебюта на Играх 1972 года в Мюнхене. В зимних Олимпийских играх спортсмены Колумбии впервые приняли участие в 2010 году в Ванкувере, где их представляла единственная горнолыжница.

За время выступления на Олимпийских играх колумбийские спортсмены завоевали 34 медалей: 5 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. На Играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро колумбийцы выиграли по 8 медалей, тогда как ранее выиграли суммарно всего 12. Игры в Бразилии также стали самыми успешными с точки зрения золотых наград — колумбийцы увезли их сразу три.

У колумбийцев нет одного «доминирующего» вида спорта, свои 34 наград они завоевали в 8 видах, при этом 9 наград на счет штангистов и 8 медалей выиграли велогонщики. Можно отметить дисциплину BMX — Мариана Пахон выиграла в ней два золота в 2012 и 2016 годах (единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории страны), ещё две медали завоевали мужчины.

Национальный Олимпийский комитет Колумбии был создан в 1936 году и принят в МОК в 1948 году.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Колумбии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Колумбия на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Колумбии